Михаи́л Ро́гов:
 Рогов, Михаил Алексеевич (род. 1975) — российский учёный-геолог, палеонтолог и стратиграф, профессор РАН.
 Рогов, Михаил Иванович (1880—1942) — первый советский градоначальник Москвы.
 Рогов, Михаил Сафронович (1916—1944) — советский старшина, Герой Советского Союза.
 Рогов, Михаил Стефанович (кон. XVI в. — 2-я пол. XVII в.) — русский протопоп, книжный справщик, полемист.